Ajon puede hacer referencia a:
 Ajon, localidad de Rusia.
 Ajon, cráter del planeta Marte.
 Ajon una cerveza típica de Uganda